PRIDE Grand Prix 2000 lub PRIDE Openweight Grand Prix 2000 – szesnastoosobowy turniej MMA bez podziału na kategorię wagowe zorganizowany przez Pride Fighting Championships. Zawody były podzielone na dwie gale - rundę otwierającą (opening round) która odbyła się 30 stycznia 2000 oraz rundę finałową (finals) mająca miejsce 1 maja 2000. Nagrodą za zwycięstwo było 200 tys. USD oraz tytuł mistrza świata. Turniej wygrał Amerykanin Mark Coleman pokonując w finałowej walce Ukraińca Ihora Wowczanczyna.

Wyniki

PRIDE Grand Prix 2000 Opening Round (30 stycznia 2000) 

Walka rezerwowa:
  Wanderlei Silva vs  Bob Schrijber
Silva zwyciężył przez poddanie (duszenie zza pleców) w 2:42 min pierwszej rundy

Walki eliminacyjne:
  Kazuyuki Fujita vs  Hans Nijman
Fujita zwyciężył przez poddanie (dźwignia na kark) w 2:48 min pierwszej rundy
  Mark Kerr vs  Enson Inoue
Kerr zwyciężył przez decyzję sędziów
  Akira Shoji vs  Ebenezer Fontes Braga
Shoji zwyciężył przez decyzję sędziów
  Mark Coleman vs  Masaaki Satake
Coleman zwyciężył przez poddanie (dźwignia na kark) w 1:14 min pierwszej rundy
  Gary Goodridge vs  Osamu Kawahara
Goodridge zwyciężył przez poddanie (duszenie przedramieniem) w 0:51 min pierwszej rundy
  Ihor Wowczanczyn vs  Alexander Otsuka
Wowczanczyn zwyciężył przez decyzję sędziów
  Kazushi Sakuraba vs  Guy Mezger
Sakuraba zwyciężył przez TKO w 15:00 min pierwszej rundy
  Royce Gracie vs  Nobuhiko Takada
Gracie zwyciężył przez decyzję sędziów

PRIDE Grand Prix 2000 Finals (1 maja 2000) 

Superfight:
  Guy Mezger vs  Masaaki Satake
Mezger zwyciężył przez decyzję sędziów

Walki ćwierćfinałowe:
  Kazuyuki Fujita vs  Mark Kerr
Fujita zwyciężył przez decyzję sędziów
  Mark Coleman vs  Akira Shoji
Coleman zwyciężył przez decyzję sędziów
  Kazushi Sakuraba vs  Royce Gracie
Sakuraba zwyciężył przez TKO (poddanie przez narożnik) w 15:00 min szóstej rundy (specjalne zasady - brak limitu rundowego)
  Ihor Wowczanczyn vs  Gary Goodridge
Wowczanczyn zwyciężył przez TKO (ciosy pięściami) w 10:14 min pierwszej rundy

Walki półfinałowe:
  Mark Coleman vs  Kazuyuki Fujita
Coleman zwyciężył przez TKO (przerwanie przez narożnik) w 0:02 min pierwszej rundy
  Ihor Wowczanczyn vs  Kazushi Sakuraba
Wowczanczyn zwyciężył przez TKO (przerwanie przez narożnik) w 15:00 pierwszej rundy

Superfight:
  Ken Shamrock vs  Alexander Otsuka
Shamrock zwyciężył przez KO (ciosy pięściami) w 9:43 min pierwszej rundy

Walka finałowa:
  Mark Coleman vs  Ihor Wowczanczyn
Coleman zwyciężył przez poddanie (ciosy kolanami w parterze) w 3:09 min drugiej rundy

Drabinka turnieju 

Legenda:
TKO – techniczny nokaut, POD – poddanie, DEC – decyzja sędziów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki PRIDE GP 2000 Opening Round
 Wyniki PRIDE GP 2000 Finals

Zobacz też 
 PRIDE Shockwave
 Pride 26
 Yarennoka!

Gale MMA
2000 w sporcie
2000 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio